Trojskok je sportovní disciplína řazená do lehké atletiky. Jedná se o obdobu skoku do dálky, ale trojskokanům jsou povoleny tři odrazy namísto jednoho.

Po rozběhu se atlet odrazí z odrazové desky, dopadne na stejnou nohu, dalším krokem přeskočí na druhou nohu a posledním odrazem doskočí do pískoviště (posloupnost je tedy levá–levá–pravá, nebo pravá–pravá–levá); tyto fáze se někdy označují jako poskok, krok a skok. V závěrečné fázi skoku trojskokané máchají rukama, což jim umožňuje delší dolet a udržení rovnováhy.

Současní světoví rekordmani

Současné rekordy – dráha 

Edwards navíc skočil s nedovolenou podporou větru (nad 2 m/s) ještě dál, přesně 18,43 m.

Současné rekordy podle kontinentů

Top 10 atletů

Ženy – dráha

Muži – dráha

Současní světoví rekordmani v hale

Současné rekordy – hala

Odkazy

Reference

Související články 
 Seznam medailistů na letních olympijských hrách v trojskoku
 Seznam medailistů na mistrovství světa – trojskok
 Seznam medailistů na mistrovství Evropy – trojskok
 Seznam medailistů na halovém mistrovství světa – trojskok
 Seznam medailistů na halovém mistrovství Evropy – trojskok

Externí odkazy 
 
 
 Oficiální stránky Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF)
 Atletické rekordy (IAAF)
 Stránky Českého atletického svazu

 
Atletické disciplíny